Beichl ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Beichl (1874–1937), österreichischer Wünschelrutengänger
 Moritz Franz Beichl (* 1992), österreichischer Theaterregisseur und Autor